Кротоне — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Кротоне — провінція в Італії, у регіоні Калабрія.

Див. також 
 Кротон
 Кратон